Leucippe est un nom d'origine grecque. Il est parfois transcrit Leucippos ou Leucippus dans sa version masculine (du grec ancien  / Leúkippos), ou Leucippé dans sa version féminine ( / Leukíppê).

Grèce antique 
 Leucippe est un philosophe grec présocratique ;
 Leucippe de Métaponte est le fondateur de la cité grecque de Métaponte, voisine de Tarente ;
 Dans la mythologie grecque :
 Leucippe fils de Périérès est le père d'Hilaire et Phébé, les « Leucippides » ;
 Leucippe fils d'Œnomaos est un amant de Daphné ;
 Leucippe fils de Thyrimaque est roi de Sicyone ;
 Leucippe, au départ fille de Lampros et de Galatée, finit par être changé en garçon par Léto (Antoninus Liberalis, Métamorphoses, 17) ;
 Leucippé est une des trois Minyades ;
 Leucippos est l'un des fils attribués à Héraclès et Eurytélé fille de Thespios chez le Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, III, 7, 8 (numérotation Loeb) ;
 Leucippos fils d'Hippocoon est un chasseur de Calydon dans les Fables d'Hygin, n°173 ;
 Leucippos fils de Poimandros, qui le tue accidentellement (Pausanias, Périégèse, IX, 20 ; Plutarque, Questions grecques, 37) ;
 Leucippos fils de Xanthios, connu pour avoir commis un inceste avec sa sœur (Parthénios de Nicée, Passions d'amour, 5) ;
 Leucippos fils de Macareus, qui prend part à une colonie à Rhodes (Diodore de Sicile, V, 81) ;
 Leucippos fils de Naxos et père de Smerdius (Diodore de Sicile, V, 51) ;
 Leucippos fils d'Eurypylos et de Stéropé, frère de Lycaon (Tzétzès commentant Lycophron, 85).

Zoologie 
 Leucippus est un genre de colibri.